Митрофаново — название населённых пунктов в России:

 Митрофаново — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Митрофаново — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Митрофаново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Митрофаново — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Митрофаново — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Митрофаново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Митрофаново — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Митрофаново — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Митрофаново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Митрофаново — деревня в Троицко-Печорском районе Коми.
 Митрофаново — деревня в Островском районе Костромской области.
 Митрофаново — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Митрофаново — деревня в Верещагинском районе Пермского края.

См. также 
 Митрофан
 Митрофан (значения)
 Митрофанов